El término latín puede referirse, en esta enciclopedia:

 al latín, la lengua Itálica hablada por los romanos;
 al latín medieval o tardío, forma de este idioma usada en la Edad Media;
 al latín vulgar, conjunto de los dialectos vernáculos del latín vivo, hablados en las provincias del Bajo Imperio romano;
 al neolatín o latín moderno, utilizado tras la Edad Media;
 al latín contemporáneo, también latín vivo o latín reciente, la versión utilizada hoy;
 al latín eclesiástico, la versión utilizada por la Iglesia Católica en sus documentos oficiales y ceremonias;
 al latín macarrónico, locución jocosa que se utiliza para referirse a textos que están en un latín muy poco académico;
 al latín (instrumento), un violín de lata utilizado por Les Luthiers.